Le terme Sautauriski peut se référer à:

Toponymes

Barrage Sautauriski, Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec.
Frayère Sautauriski, frayère à salmonidés, dans Stoneham-et-Tewkesbury (municipalité de cantons unis), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec.
Lac Sautauriski, lac dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec.
Montagne de la Sautauriski, montagne dans Stoneham-et-Tewkesbury (municipalité de cantons unis), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec.
Pont de la Sautauriski, pont dans Stoneham-et-Tewkesbury (municipalité de cantons unis), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec.
Rivière Sautauriski, rivière dans Stoneham-et-Tewkesbury (municipalité de cantons unis), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec.
Rivière-Sautauriski, un lieu-dit, dans Stoneham-et-Tewkesbury (municipalité de cantons unis), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec.
Sentier de la Rivière-Sautauriski, sentier balisé dans Stoneham-et-Tewkesbury (municipalité de cantons unis), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec.